Setni peut faire référence à : 
 Setni (ou Satni, ou Setne, selon les transcriptions), un prince égyptien du nom de Khâemouaset  et fils de Ramsès II;
Setni, un saint de breton ; 
 Setni, un patronyme très rare ;
 Setni, un personnage de science fiction (enquêteur temporel) de Pierre Barbet.

Notes et références